Фонте́н-ле-Клер () — коммуна во Франции, находится в регионе Пикардия. Департамент коммуны — Эна. Входит в состав кантона Рибмон. Округ коммуны — Сен-Кантен.

Код INSEE коммуны — 02320.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 289 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 207 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 154 были экономически активными, 53 — неактивными (показатель активности — 74,4 %, в 1999 году было 73,2 %). Из 154 активных жителей работали 137 человек (72 мужчины и 65 женщин), безработных было 17 (9 мужчин и 8 женщин). Среди 53 неактивных 26 человек были учениками или студентами, 18 — пенсионерами, 9 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Фонтен-ле-Клер

Коммуны департамента Эна